|-
| 19301 - ||  || 21 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 19302 - || 1996 TD || 1 octombrie 1996 ||  || , 
|-
| 19303 - ||  || 5 octombrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 19304 - ||  || 5 octombrie 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 19305 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 19306 - ||  || 12 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 19307 - ||  || 14 octombrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
|  ||  || 12 octombrie 1996 ||  || , , 
|-
| 19309 - ||  || 20 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 19310 Osawa ||  || 4 noiembrie 1996 ||  || , 
|-
| 19311 - ||  || 12 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 19312 ||  || 15 noiembrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 19313 - ||  || 6 noiembrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 19314 - ||  || 7 noiembrie 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 19315 - ||  || 7 noiembrie 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 19316 - || 1996 WB || 16 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19317 - ||  || 30 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19318 Somanah ||  || 2 decembrie 1996 ||  || , 
|-
| 19319 - ||  || 3 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19320 - ||  || 7 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19321 - ||  || 1 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19322 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19323 - ||  || 9 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 19324 - ||  || 7 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19325 - ||  || 7 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19326 - ||  || 8 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19327 - ||  || 8 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19328 - ||  || 12 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19329 - ||  || 14 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19330 - ||  || 14 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19331 - ||  || 4 decembrie 1996 ||  || , 
|-
| 19332 - ||  || 18 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 19333 - ||  || 19 decembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 19334 - ||  || 19 decembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 19335 - ||  || 28 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19336 - || 1997 AF || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19337 - || 1997 AT || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19338 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19339 - ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19340 - ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19341 - ||  || 7 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19342 - ||  || 9 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19343 ||  || 5 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 19344 ||  || 2 ianuarie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 19345 - ||  || 30 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19346 - ||  || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19347 - ||  || 1 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19348 Cueca ||  || 3 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19349 Denjoy ||  || 13 februarie 1997 ||  || 
|-
| 19350 ||  || 6 februarie 1997 ||  || 
|-
| 19351 - || 1997 EK || 1 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19352 - || 1997 EL || 1 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19353 Pierrethierry ||  || 10 martie 1997 || Ramonville || 
|-
| 19354 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 19355 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 19356 - ||  || 6 aprilie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 19357 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 19358 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 19359 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 19360 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19361 - ||  || 31 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19362 - ||  || 28 iunie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 19363 - ||  || 31 iulie 1997 || Caussols || 
|-
| 19364 Semafor ||  || 21 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 19365 - ||  || 8 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19366 Sudingqiang ||  || 6 noiembrie 1997 ||  || 
|-
|  ||  || 3 decembrie 1997 || Caussols || 
|-
| 19368 - ||  || 6 decembrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 19369 - || 1997 YO || 20 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19370 - ||  || 25 decembrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 19371 - ||  || 27 decembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 19372 - ||  || 31 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19373 - ||  || 31 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19374 - ||  || 27 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19375 - ||  || 6 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 19376 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19377 ||  || 21 ianuarie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 19378 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 19379 Labrecque ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 19380 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 19381 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 19382 - ||  || 28 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
|  ||  || 29 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 19384 Winton ||  || 6 februarie 1998 || Kleť || , 
|-
| 19385 ||  || 13 februarie 1998 ||  || 
|-
| 19386 Axelcronstedt ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19387 - ||  || 18 februarie 1998 ||  || 
|-
| 19388 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 19389 - ||  || 27 februarie 1998 || Caussols || 
|-
| 19390 - ||  || 24 februarie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 19391 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 19392 Oyamada ||  || 22 februarie 1998 ||  || 
|-
| 19393 Davidthompson ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19394 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19395 Barrera ||  || 2 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 19396 - ||  || 2 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 19397 Lagarini ||  || 3 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 19398 Creedence ||  || 2 martie 1998 ||  || , 
|-
| 19399 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19400 Emileclaus ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-